De Mogulswedstrijd voor vrouwen op de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op 13 februari 2010 in Cypress Mountain. Titelverdedigster was de Canadese Jennifer Heil.

Uitslagen

Kwalificatie 
De beste 20 skiërs plaatsten zich voor de finale. Deze zijn met een "Q" aangeduid.

Finale

Bronvermelding 
 Uitslag kwalificatie
 Uitslag finale

Vrouwen moguls